Kalevala steht für:

 Kalevala, finnisches Nationalepos
 Kalewala, Ort in Russland
 Kalevala Koru, finnischer Schmuckhersteller
 (1454) Kalevala, ein Asteroid